История серболужицкого народа:

 История серболужицкого народа — этническая история лужицких сербов.
 История серболужицкого народа (сочинение) — монография по истории лужицких сербов, написанная А. Богуславским и М. Горником (СПб., 1861).